Miejscowości w USA:
 Pawnee – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Pawnee – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
 Pawnee – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Bee
Gminy w USA:
 Pawnee (ang. Pawnee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Pawnee (ang. Pawnee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Pawnee (ang. Pawnee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Pawnee (ang. Pawnee Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Pawnee (ang. Pawnee Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pawnee (ang. Pawnee County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Pawnee (ang. Pawnee County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Pawnee (ang. Pawnee County) – w stanie Oklahoma